Голови́нский мост — автодорожный железобетонный рамный мост через Чёрную речку в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Расположение 
Расположен в месте впадения Чёрной речки в Большую Невку. Соединяет Выборгскую набережную с Ушаковской набережной.

Выше по течению находится Строгановский мост.

Ближайшая станция метрополитена (1,2 км) — «Чёрная речка».

Название 
Название известно с 1836 года и дано по усадьбе Головиных, располагавшейся рядом. От усадьбы сохранилось угловое здание: Выборгская набережная дом № 1 — дача Головина.

История 
Мост через Чёрную речку на этом месте отмечен на плане Санкт-Петербурга 1804 года. В 1817 году был построен деревянный мост. В 1875 году он был перестроен в однопролётный с деревянным арочным пролётным строением, состоящим из 7 деревянных арок, и каменными, облицованными гранитом устоями на свайных ростверках. В 1906 году произведён капитальный ремонт моста. Технический надзор строительных работ осуществлял архитектор Д. П. Рябов. В 1944 году движение по мосту было закрыто из-за полного сгнивания и разрушения деревянного пролётного строения моста.

В 1948 году проведена реконструкция моста по проекту инженера П. В. Андреевского. В ходе работ деревянные арки моста были заменены стальными балками с криволинейным очертанием нижнего пояса и железобетонной плитой проезжей части. На мосту была установлена чугунная решетка художественного литья, а на устоях — гранитные парапеты. Длина моста составляла 41,3 м, ширина — 9,5 м. 

В 1976—1977 годах в связи с созданием скоростной транспортной магистрали по Ушаковской и Выборгской набережным мост был перестроен по проекту инженеров института «Ленгипроинжпроект» Б. Э. Дворкина, А. Д. Гутцайта и архитектора В. М. Иванова. Работы выполнило СУ-2 треста «Ленмостострой» под руководством главного инженера О. А. Розова и производителя работ В. В. Белова. Старые пролётные строения моста, сохранившиеся в удовлетворительном состоянии, рационально использовались при реконструкции Сутугина моста в 1979 году.

Конструкция 
Мост однопролётный железобетонный, рамной конструкции. По статической схеме представляет собой трёхшарнирную раму. Ригель рамы выполнен из сборных железобетонных элементов переменной высоты, омоноличенных с «ногами» рамы. Устои массивные железобетонные на свайном основании, облицованы гранитом. Общая длина моста составляет 28 м, ширина моста — 27,8 м.

Мост предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Проезжая часть моста включает в себя 6 полос для движения автотранспорта (по 3 в каждом направлении). Покрытие проезжей части и тротуаров — асфальтобетон. Перильное ограждение чугунное, однотипное с решёткой набережной Большой Невки, завершается на устоях гранитным парапетом. При въездах на мост установлены четыре восьмигранных гранитных обелиска, увенчанные позолоченными трезубцами Нептуна. На каждом обелиске закреплено по два восьмигранных фонаря.

Примечания

Литература

Ссылки